Камиль Фатыхович Фасеев (10 мая 1919, дер. Тимяшево, Ново-Письмянская волость, Бугульминский уезд, Самарская губерния — 2 апреля 2005, Казань) — советский партийный и государственный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1959—1960), первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР (1959—1963).

Биография 
Окончил Бугульминское педагогическое училище (1936 гг.), Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б) — г. Москва (1944 г.), Академию общественных наук при ЦК КПСС (1953 г.)

 1936—1939 гг. — учитель 36-й, 39-й средних школ Шугуровского района Татарской АССР,
 1939—1940 гг. — секретарь Шугуровского райкома ВЛКСМ Татарской АССР,
 1941—1942 гг. — заведующий отделом пропаганды и агитации Ново-Писмянского райкома ВКП(б) Татарской АССР,
 1942 г. — начальник политотдела Старо — Писмянской МТС Татарской АССР,
 1942—1943 гг. — заведующий партийным кабинетом, заведующий отделом пропаганды и агитации Ново-Писмянского райкома ВКП(б) Татарской АССР,
 1944—1950 гг. — лектор, руководитель лекторской группы, зам. заведующего отделом пропаганды и агитации Татарского обкома ВКП(б),
 1950—1953 гг. — аспирант Академии общественных наук при ЦК КПСС,
 1953—1957 гг. — заведующий отделом науки и культуры Татарского обкома КПСС,
 1957—1959 гг. — секретарь Татарского обкома КПСС,
 1959—1960 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР,
 1960—1963 гг. — старший научный сотрудник, директор института языка, литературы и истории Казанского филиала Академии наук СССР,
 1963—1984 гг. — доцент, профессор Казанского государственного университета имени В. И. Ульянова-Ленина.

С 1984 — профессор-консультант Казанского государственного университета.

Награды и звания 

Награждён двумя орденами «Знак Почёта» (в т.ч 14 июня 1957), тремя медалями, Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Татарской АССР и удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки Татарской АССР»

Источники 

http://www.rt-online.ru/articles/68_25404/61638/
http://gossovetnew.home.warlock.ru/rukovoditeli/show/10

Родившиеся в Шенталинском районе
Председатели Президиума Верховного Совета Татарской АССР
Заслуженные деятели науки Татарской АССР
Доктора философских наук
Преподаватели Казанского университета
Заместители председателя Президиума Верховного Совета РСФСР
Выпускники Академии общественных наук при ЦК КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва
Секретари Татарского обкома КПСС
Сотрудники Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова